Die Stadt Marseille gliedert sich in 16 Arrondissements municipaux, die sich wiederum in 111 Stadtviertel unterteilen. Nicht zu verwechseln sind diese Arrondissements mit den frankreichweiten Verwaltungseinheiten mit diesem Namen. Jeweils zwei Arrondissements bilden einen so genannten Sektor (). Die Arrondissements entstanden 1946. Seit den 1980er-Jahren werden ihre Hauptaufgaben von den Sektoren wahrgenommen.

Liste der Arrondissements

Siehe auch 
 Liste der Stadtviertel von Marseille